Indonesië
 Matesih (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Matesih (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java